Чебоксарское кладбище № 1 (другое название — Старое кладбище) — главное кладбище Чувашской Республики; расположено в центре города Чебоксары — по улице Богдана Хмельницкого.

На территории кладбища имеется мемориальная зона, в которой проводятся захоронения значимых деятелей Чувашской Республики.

Историческая справка 
Кладбище было открыто в 1930 году, а закрыто в 1965 году.

В 1956 году на городском кладбище № 1 были перезахоронены останки жертв политических репрессий 1937—1940 годов (захоронения политзаключенных производились на месте их расстрелов в оврагах в районе овощехранилища на месте современных улиц Чебоксарская и Казанская, а также во дворе здания бывшего Управления милиции по улице Ярославской). А в 1991 году на этом месте перезахоронения установлен мемориал.

Площадь кладбища 9,2 га. Количество захоронений - около 8000.

Администрация Чебоксар запретила производить захоронения на всей территории кладбища. Данное постановление подписал глава горадминистрации Алексей Ладыков 19 января 2017 года. В исключительных случаях, по решению органов власти Чувашской Республики, производятся захоронения в мемориальной зоне.

Памятники 
 Памятник-кенотаф Даниилу Эльменю (место захоронения — на территории между Домом Советов и Дворцом культуры имени Ухсая в Чебоксарах).
  Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Под охраной государства 
Научно-производственный центр «Наследие» Министерства культуры и по делам национальностей Чувашской Республики 8 декабря 2004 года включил в список охраняемых государством памятников истории и культуры следующие объекты города Чебоксары ряд объектов, находящихся на старом кладбище:

 Могилы В. П. Воробьева и Г. В. Воробьева, заслуженных деятелей искусств Чувашской Республики
 Могила П. Хузангая, поэта
 Могила С. В. Эльгера, поэта
 Памятник Д. С. Эльменя, государственного и общественного деятеля Чувашской Республики
 Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Могила председателя Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов И. Г. Кадыкова 1889—1918 гг.

Среди захороненных 
Среди захороненных — персоны, получившие широкую известность, личности, внёсшие существенный вклад в науку и культуру России. Многие из них прославили Чувашию и чувашский мир, являются гордостью Чувашии и чувашского мира; получили признание на государственном уровне, а также в наиболее значимых профессиональных сообществах.

Примечания

См. также 
 Яушское кладбище

Ссылки 
 Информация
 Богданка
 ГТРК «Чувашия». Программа «Туристический маршрут». Пешеходная экскурсия по Чебоксарам. Выпуск 07.08.2014

Кладбища Чебоксар